Кайдаково — название населённых пунктов в России:

 Кайдаково — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Кайдаково — деревня в Венёвском районе Тульской области.